Ветляна:

 Ветляна (приток Волги) — река в России, протекает в Нижегородской области. 
 Ветляна (приток Чусовой) — река в Российской Федерации, протекает в Пермском крае.